O Saara Ocidental está dividido em três regiões, elas são:

 Guelmim - Es-Semara, cuja capital é Guelmim – Inclui territórios marroquinos fora do Saara Ocidental. A região está dividida em 5 províncias:
 Assa-Zag
 Es Semara (localizada na Saara Ocidental)
 Guelmim
 Tan-Tan
 Tata
 Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra, cuja capital é Laâyoune. A região está dividida em duas províncias:
 Boujdour
 Laâyoune
 Oued Ed-Dahab - Lagouira, cuja capital é Dakhla.